Postbrunnen bezeichnet

 Postbrunnen (Berlin) 1980 vor der Post-Zentrale in Berlin-Spandau installierter Brunnen der Künstlerin Ursula Sax
 Postbrunnen (Hannover), 1957 von Herbert Volwahsen geschaffenes Sinnbild für Senden und Empfangen